Мелия — многозначный термин.

Фамилия 
 Мелия, Александр Александрович — советский изобретатель.
 Мелия, Марина Ивановна (род. 1948) — российский психолог, кандидат психологических наук, профессор.
 Мелия, Саломе (род. 1987) — грузинская шахматистка, международный мастер.

Топоним 
  — деревня в общине Килелер в Греции.
  — деревня в сообществе  в общине Александруполис в Греции.

Мифология 
 Мелии (мифология) — в древнегреческой мифологии нимфы:
  — мать Исмена и  от Аполлона.
  — жена Инаха.
  — жена Посейдона.

Другое 
 Мелия — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство Мелиевые (Meliaceae), типовой род семейства.

См. также 
 Монджуффи-Мелия — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.